

Geografia 
Azerbaigian – Stato sovrano della regione transcaucasica, tra l'Asia occidentale e l'Europa orientale
Azerbaigian iraniano – regione situata nel nord-ovest dell'Iran
Azerbaigian Occidentale – provincia dell'Iran 
Azerbaigian Orientale – provincia dell'Iran

Storia
Repubblica Democratica di Azerbaigian – Stato esistito dal 1918 al 1920
Repubblica Socialista Sovietica Azera – repubblica socialista sovietica esistita dal 1920 al 1991
Governo Popolare dell'Azerbaigian – Stato fantoccio sovietico esistito nel nord dell'Iran tra il 1945 e il 1946